

PT 

PT est un sigle qui signifie :
 ,
 Physique et Technologie, une voie de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE),
 PT-10, PT-11, des autoroutes urbaines espagnoles,
 PT-76, un char léger amphibie soviétique,
 PT-91, une version polonaise du T-72, un char lourd soviétique de la guerre froide
 pétatesla, unité de mesure d'induction magnétique,
 pression-température ; le diagramme d'équilibre d'un corps pur est également appelé diagramme PT,
 Penetrant Testing, désignation anglaise normalisée du contrôle par ressuage.
 Pacific Time, le fuseau horaire du Pacifique correspondant à UTC−8 en hiver et UTC−7 en été.

PT est un code qui signifie :
 Portugal
 .pt, selon la liste des Internet TLD (Top level domain),
 selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 la langue portugaise, selon la norme ISO 639, alpha-2.

Pt 

Pt est un symbole, qui signifie :
 Platine, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.

Pt ou pt est l'abréviation de :
 point, le signe de ponctuation (typographie).

pT 

pT (minuscule puis capitale) est un symbole, qui signifie :
 picotesla, unité de mesure d'induction magnétique.

pt 

pt (en minuscules) est un symbole, qui signifie :
 point, unité de longueur fréquente en imprimerie.
 pinte, unite de volume de mesure pour les liquides.
 piastre, subdivision de certaines monnaies

P.T. 
 P.T., Playable Teaser
Code